Şenpazar (district), een Turks district in de provincie Kastamonu
 Şenpazar (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Şenpazar